Fukuzuka bezeichnet:
 ein ehemaliges Dorf in der Präfektur Gifu: Fukuzuka (Gifu) (heute: Wanouchi (Gifu))
 ein Lehen: Fukuzuka (Han)